Въглен може да се отнася за:
 Дървени въглища;
 Въглен (рисуване)
 Активен въглен;
 В България антраксът е познат и с името въглен.

Името Въглен носят и две български села:

 Въглен, област Варна;
 Въглен, област Сливен.